Nazwisko Seidenbeutel (Zajdenbajtel, Zajdenbojtel) nosili:
 Józef Seidenbeutel (1894-1923), polski malarz
 Efraim i Menasze Seidenbeutel (1903-1943), bliźniacy, polscy malarze
 Paulina Seidenbeutel-Karbowska (1882-1941), polska lekarka i pianistka